Урвалсдейлд 2017 — 106-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Титул чемпіона здобув Валюр.

Клуби

Турнірна таблиця 

  

Примітки: 
1. Клуб Вестманнаейя візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубка Ісландії 2017

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Статистика

Хет-трики

Бомбардири

Посилання 
  
 Урвалсдейлд  на soccerway 

2017
Ісландія
2017 в Ісландії